Сан Педро Педернал има више значења:

 Сан Педро Педернал (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Педро Педернал (Уистан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику